Byer, bygder og øvrige bebyggelser på Færøerne efter indbyggere, 1. januar 2021.

Kildeangivelser 

 Indbyggertal